Ел Њанхуај има више значења:

 Ел Њанхуај, Агва Фрија (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Њанхуај (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику